Rue de la Mairie est un odonyme des pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après rue de la Gare et avant rue Principale ; selon La Poste, il en existe plus de 2 600, ce qui correspond à plus de 7 % des communes françaises.

Place de la Mairie est un odonyme légèrement plus courant.

Villes 
 Bagneux dans les Hauts-de-Seine : Rue de la Mairie.
 Brest : devenue rue de Lyon.
 Charenton-le-Pont : Rue de la Mairie.
 Châtillon dans les Hauts-de-Seine : Rue de la Mairie.

Références 

Mairie Rue